Il doppio del torneo di tennis Mumbai Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e João Cunha e Silva che hanno battuto in finale Marcus Hilpert e David Nainkin per default sul punteggio di 1-6, 6-6.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (Campioni)
 Martin Hromec /  Bernardo Mota (quarti di finale)

 Barry Cowan /  Oleg Ogorodov (semifinali)
 Eyal Erlich /  Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1997